Název Hodonice má více obcí či jejich částí:
 Hodonice (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Hodonice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Vyšší Hodonice (dříve Hodonice, Hodenice) – zaniklá osada západně od Omlenic v okrese Český Krumlov

Externí odkazy